U sezoni 2009. nastupa 10 klubova.

Tablica

Natjecanje

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2008./09.
 2. HVL 2009.
 3. HVL 2009.

Napomene 
VK Arsenal ima -4 boda zbog nenastupanja u dvije mlađe kategorije u Prvenstvu 2008.

2009